Gersom Klok (1990) – calciatore olandese
 Marc Klok (1993) – calciatore olandese